The Powerless Rise - п'ятий студійний альбом американської групи As I Lay Dying, який був випущений 11 травня 2010 року.

Композиції 
 Beyond Our Suffering - 2:50
 Anodyne Sea - 4:35
 Without Conclusion - 3:15
 Parallels - 4:57
 The Plague - 3:42
 Anger and Apathy - 4:26
 Condemned - 2:50
 Upside Down Kingdom - 4:00
 Vacancy - 4:27
 The Only Constant Is Change - 4:08
 The Blinding of False Light - 5:05

Джерела 
 The Powerless Rise  allmusic
 The Powerless Rise  last.fm

Альбоми As I Lay Dying
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми